Андре́ Абеггле́н (; ) — швейцарский футболист, один из лучших футболистов Швейцарии первой половины XX века.

Является одним из первым швейцарских футболистов, получивших известность в Европе.

Клубная карьера 
Андре Абегглен играл в «Ксамаксе» из Невшателя, «Серветте» из Женевы, «Шо-де-Фоне» из той же Женевы, и «Сошо». В составе «Сошо» два раза становился чемпионом Франции, а в 1935 году — лучшим бомбардиром чемпионата.

25 августа 1935 года в матче чемпионата Франции против «Валансьена» Абегглен забил 7 голов, установив рекорд чемпионата, который держится до сих пор. В сезоне 1937/38 это достижение повторил Жан Николя.

Карьера в сборной 
На чемпионате мира по футболу 1934 года Абегглен забил победный третий гол в матче 1/8 финала в ворота сборной Нидерландов — этот мяч стал единственным для него на этом турнире. На чемпионате мира 1938 года во Франции Абегглен успешно сыграл в двух матчах 1/8 финала против сборной Германии: в первом матче его гол принёс швейцарцам ничью со счётом 1:1, а в переигровке Швейцария победила немцев со счётом 4:2, при этом один их мячей также забил Абегглен. В четвертьфинале сборную Швейцарии ожидал матч с одной из сильнейших сборных того времени — сборной Венгрии, в составе которой играли Дьёрдь Шароши и Дьюла Женгеллер, забившие по 5 голов в отборочном турнире. Швейцарцы проиграли в этом матче и покинули турнир.

Всего провёл 52 матча за сборную Швейцарии, забив 29 голов.

Первый матч за сборную: 6 ноября 1927 года, Швейцария 2:2 Швеция, Цюрих.

Последний матч за сборную: 14 июня 1943 года, Швеция 1:0 Швейцария, Стокгольм.

Тренерская карьера 
Начиная с сезона 1935/36 Абегглен занимал должность играющего тренера в ряде команд. Как тренер провёл 190 матчей.

Личная жизнь 
Два брата Андре Абегглена — Макс и Жан — также выступали за сборную Швейцарии и играли в разных футбольных клубах. В честь прозвища и имени Макса Абегглена был назван футбольный клуб «Ксамакс» из швейцарского города Невшатель.

Погиб в возрасте 35 лет в железнодорожной катастрофе.

Достижения

Швейцария 
 Чемпион Швейцарии: 1926/27, 1930/31, 1939/40
 Вице-чемпион Швейцарии: 1932/33, 1933/34
 Чемпион второго дивизиона Швейцарии: 1942/43
 Обладатель Кубка Швейцарии: 1927, 1932, 1934
 Лучший бомбардир второго дивизиона Швейцарии: 1942/43

Франция 
 Чемпион Франции: 1934/35, 1937/38
 Вице-чемпион Франции: 1936/1937
 Обладатель Кубка Франции: 1937
 Лучший бомбардир чемпионата Франции: 1934/35
 Рекордсмен чемпионата Франции по количеству голов в одном матче: 7 голов

Статистика выступлений

Клубная карьера 

Источники:

Выступления за сборную 

Итого: 52 матча / 29 голов

Примечания

Литература 
 «Футбол. Энциклопедия». Том 1: А—Д, стр. 8.

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Этуаль» Каруж
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Ла-Шо-де-Фон»
Футбольные тренеры Швейцарии
Тренеры ФК «Сошо»
Тренеры ФК «Серветт»
Тренеры ФК «Ла-Шо-де-Фон»
Погибшие в железнодорожных катастрофах